Arnaud de Villeneuve est un croisé du .
Arnaud de Villeneuve est un médecin et théologien Catalan célèbre du .